Příjmení Aust nese více různých osobností:

 Hubert Aust (1891–1955) – český akademický architekt
 Jaromír Aust (1918–???) – český a československý politik
 Ludvík Aust (1863–1924) – československý politik

Externí odkazy